Israëlslaan (Utrecht) - straat in Utrecht (stad)
 Israëlslaan (Nieuwegein) - straat in Nieuwegein
 Israëlslaan (Alkmaar) - straat in Alkmaar